KSBX steht für:

 Umsetzer des Senders KCBX
 Shelby Airport (ICAO-Code), Flughafen von Shelby (Montana), Montana

Abkürzung